patronyme composé
  ;

personnalités
 Casimir Kossi Akoto (né en 1969), athlète togolais ;
 Éric Akoto (né en 1980), footballeur ghanéen naturalisé togolais ;
 Mavis Akoto (née en 1978), athlète ghanéenne ;
 Paul Yao Akoto (1938-2023), homme politique ivoirien.